Kijów – stolica Ukrainy

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich sześć, w tym trzy podstawowe
 Kijów – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko
 Kijów – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów
 Kijów – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kruszyna
 Kijów –  część wsi Regulice w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Alwernia
 Kijów – część wsi Uście Gorlickie w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Uście Gorlickie
 Kijów – część wsi Wola Krzywiecka w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Krzywcza
 Kijów – dawna gromada

 Kino „Kijów” – kino w Krakowie